

Armi
 Il Berdan è un fucile russo monocolpo (con munizioni caricate a polvere nera) progettato dal generale Hiram Berdan. Sostituito ad inizio Novecento dal fucile Mosin-Nagant.
 Un tipo di innesco utilizzato generalmente in munizioni militari.

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Berdan – località della California
 Turchia
 Berdan – fiume